

Technika i sztuka 
 łuk – broń miotająca
 łuk – element konstrukcyjny
 łuk – element architektoniczny
 łuk triumfalny
 łuk – symbol w notacji muzycznej

Matematyka 
 Łuk krzywej
 Łuk okręgu
 łuk – rodzaj krawędzi grafu

Inne 
 Łuk elektryczny
 łuk skalny
 łuk skrzelowy
 Łuk gnykowy
 Łuk – koreański film z 2005
 Łuk – herb szlachecki
 Łuk – wieś na Ukrainie